Abolicionismo — movimento político que visava o fim da escravidão
Abolição (Rio de Janeiro) — bairro da cidade brasileira do Rio de Janeiro
Abolição (minissérie) — minissérie brasileira de 1988 da Rede Globo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão